Copperhead kan avse:

Copperhead – en slags klättersäkring.
 Copperhead (seriefigur) – en seriefigur i DC Comics
Dodge Copperhead – en variant av bilen Dodge Viper.
M712 Copperhead – en amerikansk precisionsstyrd artillerigranat.
Copperhead Island – en ö Ontario, Kanada.
Copperhead Mine – en gruva i Western Australia.

Se även
Kopparhuvud